Saint-Bazile  o Sent Basaris , municipi al departament de l'Alta Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Bazile-de-Meyssac, municipi al departament de la Corresa (Nova Aquitània)
 Saint-Bazile-de-la-Roche, municipi al departament de Corresa (Nova Aquitània)
 Les Autels-Saint-Bazile, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)